Palais du Commerce peut désigner :
 Palais de la Bourse de Lyon ;
 Palais du Commerce de Rennes ;
 Palais du Commerce de Paris, 10 ;
 Palais du Commerce de Tours.